Соревнования по волейболу на VIII летних Азиатских играх проходили с 10 по 20 декабря 1978 года в Бангкоке (Таиланд) с участием 15 мужских и 6 женских национальных сборных команд. Было разыграно 2 комплекта наград. Чемпионские титулы выиграли: у мужчин — сборная Южной Кореи, у женщин — сборная Японии.

Команды-участницы

Мужчины 
Бангладеш, Бахрейн, Бирма, Гонконг, Индия, Ирак, Китай, Кувейта, Непал, ОАЭ, Пакистан, Саудовская Аравия, Таиланд, Южная Корея, Япония.

Женщины 
Гонконг, Китай, КНДР, Таиланд, Южная Корея, Япония.

Система проведения турнира

Мужчины 
15 команд-участниц на предварительном этапе разбиты на три группы. 6 команд (по две лучшие из групп) выходят в финальный этап и по круговой системе разыгрывают места с 1-го по 6-е. Итоговые 7—12-е и 13—15-е места также по круговой системе разыгрывают команды, занявшие в группах предварительного этапа соответственно 3—4-е и 5-е места.

Женщины 
6 команд-участниц провели однокруговой турнир, по результатам которого определена итоговая расстановка мест.

Результаты

Мужчины

Предварительный этап

Группа А 

 10 декабря: Таиланд — Гонконг 3:1; Ирак — Пакистан 3:0.
 11 декабря: Ирак — Таиланд 3:0; Бирма — Гонконг 3:0.
 12 декабря: Таиланд — Пакистан 3:2; Бирма — Ирак 3:0.
 13 декабря: Бирма — Пакистан 3:0; Ирак — Гонконг 3:0.
 14 декабря: Пакистан — Гонконг 3:2; Бирма — Таиланд 3:0.

Группа В 

 10 декабря: Кувейт — Непал 3:0; Япония — Бангладеш 3:0.
 11 декабря: Япония — Непал 3:0; Бангладеш — ОАЭ 3:1.
 12 декабря: Япония — Кувейт 3:0; ОАЭ — Непал 3:-.
 13 декабря: Кувейт — ОАЭ 3:0; Бангладеш — Непал 3:0.
 14 декабря: Кувейт — Бангладеш 3:0; Япония — ОАЭ 3:0.

Группа С 

 10 декабря: Южная Корея — Индия 3:0; Китай — Саудовская Аравия 3:0.
 11 декабря: Индия — Бахрейн 3:0; Китай — Южная Корея 3:1 (15:12, 15:9, 4:15, 15:8).
 12 декабря: Южная Корея — Саудовская Аравия 3:0; Китай — Бахрейн 3:0.
 13 декабря: Южная Корея — Бахрейн 3:0; Индия — Саудовская Аравия 3:-.
 14 декабря: Саудовская Аравия — Бахрейн 3:0; Китай — Индия 3:0.

Классификационный раунд за 13—15 места

Классификационный раунд за 7—12 места 

 16 декабря: Саудовская Аравия — ОАЭ 3:0; Пакистан — Таиланд 3:0; Индия — Бангладеш 3:-.
 17 декабря: Саудовская Аравия — Бангладеш 3:0; Индия — Пакистан 3:0; Таиланд — ОАЭ.
 18 декабря: Индия — ОАЭ 3:0; …
 19 декабря: Пакистан — ОАЭ 3:0; Индия — Саудовская Аравия 3:0, …
 20 декабря: Бангладеш — ОАЭ 3:0; …

Финальный этап 

 15 декабря: Южная Корея — Китай 3:0 (16:14, 15:8, 15:7); Япония — Кувейт 3:0.
 16 декабря: Китай — Кувейт 3:0; Бирма — Ирак 3:1.
 17 декабря: Южная Корея — Бирма 3:0; Япония — Ирак 3:0.
 18 декабря: Южная Корея — Кувейт 3:0; Япония — Бирма 3:0; Китай — Ирак 3:0.
 19 декабря: Южная Корея — Ирак 3:0; Бирма — Кувейт 3:0; Китай — Япония 3:1.
 20 декабря: Япония — Южная Корея 3:1; Китай — Бирма 3:0; Ирак — Кувейт 3:-.

Женщины 

 10 декабря: Китай — КНДР 3:1; Япония — Таиланд 3:0; Южная Корея — Гонконг 3:0.
 12 декабря: Китай — Гонконг 3:0; КНДР — Таиланд 3:0; Япония — Южная Корея 3:1.
 14 декабря: Япония — Китай 3:0; КНДР — Гонконг 3:0; Южная Корея — Таиланд 3:0.
 16 декабря: Япония — Гонконг 3:0; Китай — Таиланд 3:0; Южная Корея — КНДР 3:0.
 19 декабря: Таиланд — Гонконг 3:-; Япония — КНДР 3:0; Китай — Южная Корея 3:0 (15:4, 15:9, 15:6).

Итоги

Положение команд

Мужчины

Женщины

Призёры

Мужчины 
  Южная Корея: Ча Чжу Хён, Чан Юн Чан, Чхун Кан Соп, Кан Ду Тхэ, Кан Ман Су, Ким Хо Чхуль, Ким Кап Чже, Ли Хи Ван, Ли Ин, Мун Ён Гван, Пак Ки Вон, Ю Чжон Так.

  Япония: Харухико Ханава, Сохэй Ивацуки, Ёсио Кобаяси, Такаси Маруяма, Кацутоси Нэкода, Тэцуо Нисимото, Кацуми Ода, Кэндзи Симаока, Микиясу Танака, Ёсинори Танака, Синитиро Цудзиай.

  Китай: Чэнь Фулинь, Чэнь Ган, Хоу Цзе, Ху Цзинь, Ли Цзяньсинь, Ван Цзявэй, Сюй Чжэнь, Чжэн Цзунъюань, Чжоу Чжунъю.

Женщины 
  Япония: Юми Эгами, Ёсиэ Исикава, Ёко Кавамата, Кадзуко Огава, Кэйко Окусима, Каёко Судо, Дзюри Ёкояма, Териэ Юки, …

  Китай: Чэнь Чжаоди, Хань Сяохуа, Лан Пин, Ли Вэньсю, Ци Лися, Сунь Цзиньфан, Ян Си, Чжан Цзеюнь, Чжан Жунфан, Чжоу Сяолань. 

  Южная Корея: Пак Мён Сон, Пён Гён Чжа, Ким Э Хи, Ким Хва Бок, Квак Сон Ок, Квон Ин Сук, Лим Хэ Сук, Сим Сун Ок, Син Сан Сон, Ян Сун Ток, Юн Ён Нэ, Ю Гён Хва.

Примечание

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов (мужской турнир) 
 Архив волейбольных результатов (женский турнир) 

1978
1978 год в волейболе